Арадац () — населённый пункт в Сербии, в Воеводине, Средне-Банатском округе, общине Зренянин.

Население 
В селе проживает 3461 жителей, из которых совершеннолетних 2847. Средний возраст — 41,1 года (мужчины — 39,1 года, женщины — 43,0 года). В населённом пункте 1211 домохозяйств, среднее число членов в которых — 2,86.

Известные уроженцы 
 Абафи, Леопольд Бранислав (1827—1883) — словацкий писатель, драматург, публицист, историк культуры, редактор, пастор.

Населённые пункты Воеводины